Bobsport gehört seit den ersten Olympischen Winterspielen 1924 fast durchgehend zum Programm der Olympischen Winterspiele. Einzige Ausnahme bilden die Olympischen Spiele von 1960, da sich das Organisationskomitee weigerte eine Bobbahn zu bauen, weil nur neun Länder ihre Teilnahme angekündigt hatten. 

Bei den beiden ersten Winterspielen war es den Bobteams freigestellt, ob sie mit vier oder fünf Athleten starten wollten. Aufgrund des Gewichtsvorteils machten in St. Moritz alle von der Höchstzahl der Besatzungsmitglieder Gebrauch. Seit 1932 dürfen nur noch vier Fahrer im Viererbob sitzen.

Die Wettbewerbe werden für Männer im Viererbob seit 1924 und im Zweierbob seit 1932 ausgetragen. Seit den Olympischen Winterspielen 2002 gehört auch der Zweierbob der Frauen zum Programm.

Wettbewerbe 

1 = Bei den Spielen von 1924 und 1928 war es den Bobteams freigestellt, ob sie mit vier oder fünf Athleten starten wollten. 1928 starteten alle Teams mit fünf Athleten

Ewiger Medaillenspiegel 
Stand: 2022

2018 wurden im Zweierbob zwei Gold- und keine Silbermedaillen und im Viererbob zwei Silber- und keine Bronzemedaillen vergeben.